У доигравању (плеј офу) за попуну Светске групе играју поражене екипе из првог кола Светске групе Аустралија, Француска, Словачка и САД, против победница из првог кола Светске групе II Шпаније, Србије, Немачка, и Украјине. Мечеви су се играли 16/17. априла 2011.

Састави екипа 
 
 Јармила Грот (30), Анастасија Родионова (72), Софи Фергусон (129), Сали Пирс, {145} 
 
 Араван Резај (24), Ализе Корне (67), Виржини Разано (102), Полин Пармантје (127)
 
 Андреа Петковић (19), Јулија Гергес (34), Забине Лизики (156), Ана-Лена Гренефелд (251)
 
 Доминика Цибулкова (28), Данијела Хантухова (32), Магдалена Рибарикова (69), Јана Чепелова (446) 
 
 Јелена Јанковић (8), Ана Ивановић (17), Бојана Јовановски (58), Александра Крунић (290),
 
 Мелани Оудин (81), Кристина Мекхејл (82), Вања Кинг (88), Лизел Хубер (дубл 3)
 
 Лесја Цуренко (131), Олга Савчук (144), Јулија Бајгелзимер (210), Викторија Кутузова ( )
 
 Марија Хосе Мартинез Санчез (33), Лурдес Домингез Лино, (47) Анабел Медина Гаригес (62), Нурија Љагостера Вивес (120)

Детаљи

Немачка - САД

Шпанија - Француска

Словачка - Србија

Аустралија - Украјина

Спољашње везе 
 Немачка - САД 
 Шпанија - Француска 
 Словачка - Србија 
 Аустралија - Украјина 

Фед куп 2011.